Rock the House est le nom : 
 d'un album, Rock the House, de DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince; 
 d'une chanson du groupe Gorillaz, Rock the House sur leur premier album, Gorillaz; 
 d'une chanson du groupe Quiet Riot, Rock the House, sur l'album Guilty Pleasures.